Bilogórivka o Belogórovka (en , en ) és una vila, un possiólok de la província de Luhansk a Ucraïna. El 2019 tenia una població de 852 habitants.

Referències 

Entitats de població de Lugansk